Le terme injection d'eau peut faire référence à:
 l'injection d'eau dans les moteurs, pour augmenter l'efficacité ou la puissance des moteurs à combustion interne;
 l'injection d'eau en industrie pétrolière pour augmenter la quantité de pétrole extraite des puits de pétrole;
 l'injection d'eau dans des puits, type de puits d'eau souterraine dans lequel l'eau est injectée dans un système aquifère;
 l'injection d'eau purifiée.

Voir aussi